__БЕЗКН__

Ernanodontidae (Ернанодонтидае — „изданци крезуби животиња”) је изумрла породица плаценталних сисара из изумрлог реда Palaeanodonta, која је у периоду од средњег палеоцена до раног еоцена настањивала подручје Азије. Ову породицу сисара су чинили родови Asiabradypus и Ernanodon. Стручни назив за чланове ове породице сисара је ернанодонтиди.

Етимологија назива

Опис 
Представници породице Ernanodontidae су били полуфосоријални сисари, који су по својој грађи тијела сличили на представнике подредова Vermilingua и Folivora. Ови сисари су били мирмекофагни сисари (тј. хранили су се мравима и термитима).

Систематика

Историја класификације 
У почетку, ова породица ке као подред сисара била уврштена унутар реда Edentata (данас надреда Xenarthra) заједно са љускавцима, редом Tubulidentata и изумрлим редом Palaeanodonta. Једно вријеме, ова породица сисара је била уврштена унутар изумрлог реда сисара Cimolesta, но у каснијим истраживањима је препозната као представник изумрлог реда Palaeanodonta.

Класификација 
Класификација породице Ernanodontidae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Ernanodontidae.

Временска распрострањенст

Унутар реда Palaeanodonta

Унутар породице Ernanodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Palaeanodonta

Референце